Afrikaanse goudkat
 Aziatische goudkat
 Borneogoudkat